Delarge ist der Familienname folgender Personen:

 Dzon Delarge (* 1990), kongolesischer Fußballspieler
 Fernand Delarge (1903–1960), belgischer Boxer
 Jean Delarge (1906–1977), belgischer Boxer